Рева може да се односи на:

 Рева, град у Индији
 Рева (Требње)
 Рева (Београд)